Nipisat bezeichnet:
 Nipisat, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nipisat (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nipisat (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nipisat (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Nipisat (Insel), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland